Тетрер може да се отнася за:

 Георги I Тертер (?-?)
 Тодор Светослав (?-1321)
 Георги II Тертер (?-1322)
 Тертеровци, българска средновековна династия от Второто българско царство
 Тертер река в Нагорни Карабах, приток на река Кура
 Тертер град в Азербайджан
 Тертер е и името на село в община Кубрат.